El Centre d'Entrenament de la FAF (en español: Centro de Entrenamiento de la FAF) es un centro de entrenamiento de fútbol ubicado en Andorra la Vieja, Andorra. Tiene capacidad para 1.000 espectadores y está equipado con Césped artificial. Pertenece a la Federación Andorrana de Fútbol.

Véase también 
 Anexo:Estadios de fútbol de Andorra

Enlaces externos 
 Europlan-online
 Centre d'Entrenament de la FAF 1 en FAF.ad
 Centre d'Entrenament de la FAF 2 en FAF.ad
Centre d'Entrenament de la FAF 2 en Soccerway 
Centre d'Entrenament de la FAF 1 en Soccerway 

Estadios de fútbol de Andorra